Гран-при Ивана Поддубного — международный турнир по греко-римской борьбе. Проводится ежегодно в разных городах России с 1962 года. Назван в честь борца Ивана Поддубного.

История 
Первый турнир состоялся в 1962 году. В нём участвовали сильнейшие борцы СССР, СНГ, России, Европы и мира. Для популяризации борьбы турнир проводили в столицах союзных республик: Риге, Минске, Таллине, Киеве, Ереване и других. Считался престижным соревнованием, его называли «вторым чемпионатом мира». Турниру посвящены конверты, почтовые марки и значки.

Турниры

Турнир И. М. Поддубного в филателии 

В 1966 году была выпущена почтовая марка СССР номиналом 12 копеек, посвященная турниру И. М. Поддубного.

Примечания 

Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1962 года
Гран-при Ивана Поддубного